

Astronomia 
 Leda – planetoida o numerze katalogowym 38
 Leda – księżyc Jowisza

Geografia 
 Leda – potok w Lednicy Górnej
 Leda – rzeka w północno-zachodnich Niemczech

Kultura i rozrywka 
 Leda – obraz szkoły Leonarda da Vinci
 Leda (Leda z łabędziem) – motyw w sztuce

Ludzie 
 Leda – imię żeńskie

Osoby o imieniu Leda 
 Leda Battisti – włoska piosenkarka

Mitologia grecka 
 Leda – w mitologii greckiej królowa Sparty, córka Testiosa

Okręty 
 „Leda” (HMS „Leda”) – nazwa okrętów Royal Navy

Taksonomia 
 Leda – synonim rodzaju Nuculana
 leda – epitet gatunkowy, np. Adicella leda, Ministrymon leda, Monomorium rothsteini leda, Paridris leda, Pontinus leda, Solenopsis clytemnestra leda, Synopeas leda

Inne 
 LEDA – czeskie wydawnictwo

Zobacz też